Moberly ist der Familienname folgender Personen:

 George Moberly (1803–1885), britischer anglikanischer Bischof
 Henry John Moberly (1835–1931), kanadischer Pelzhändler und Namensgeber des Moberly Lake
 John Moberly (1789–1848), britischer Admiral
 Robert Campbell Moberly (1845–1903), britischer Theologe
 Walter Hamilton Moberly (1881–1974), britischer Gelehrter und Autor
 Walter Moberly (1832–1915),  britisch-kanadischer Ingenieur und Entdecker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moberly (Indiana), Gemeindefreies Gebiet im Harrison County, Indiana
 Moberly (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Madison County, Kentucky
 Moberly (Missouri), Stadt im Randolph County, Missouri

Geografische Objekte:
 Moberly Lake, See in British Columbia, Kanada
 Moberly Peak, Berg in British Columbia, Kanada
 Mount Moberly, Berg auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Universität:
 Moberly Area Community College (MACC), Universität in den Vereinigten Staaten